William Turner may refer to:

* William Turner  (omkring 1510–1568), engelsk naturforskare
 William Turner (1651–1740), engelsk sångare (tenor) och komponist
 William Turner (1775–1851), brittisk konstnär
 William Turner (1789–1862), brittisk konstnär
 William Turner (1792–1867), brittisk diplomat
 William Turner (1832–1916), brittisk anatom
 William Thomas Turner (1856–1933), engelsk sjökapten
 William Lakin Turner (1867–1936), engelsk landskapsmålare

Se även 

 William Turner Thiselton-Dyer (1843–1928), brittisk botanist